Финале УЕФА Лиге шампиона 2009. је одиграно 27. маја 2009. на Стадиону Олимпико у Риму. Барселона је победила Манчестер јунајтед са 2:0, головима Самјуела Етоа у 10. минуту и Леа Месија 60 минута касније. Остварена је прва триплета у историји шпанског фудбала, пошто је Барселона освојила шпанску лигу, Куп краља и Лигу шампиона те сезоне.

Детаљи са утакмице

Референце

Напомене

Везе ка другим чланцима 

Финала УЕФА Лиге шампиона
Спорт у 2009.
Спорт у Риму